Стендап () може да се односи на:
 Стендап комедија
 Стендап (војска), активација јединице или командне структуре
 Стендап борба, тип борбе прса-у-прса
 Стендап састанак, састанак развојног тима који развија софтвер

Организације
 -{STAND UP}- (организација), организација која има за циљ унапређење образовног система у Америци
 -{Stand Up and Take Action}-, кампања за убрзавање миленијумских развојних циљева УН
 -{Stand Up! for Democracy in DC Coalition}-, фундаментална група јавног заступања
 -{StandUp For Kids}-, непрофитна организација за спасавање бескућника и угрожених младих у Америци
 -{The Ben Cohen StandUp Foundation}-, непрофитна организација која има за циљ да спречи злостављање

Телевизија и филм
 -{Stand Up}-, наставак серије америчке антологије из 1995. CBS Schoolbreak Special
 -{Stand Up!!}-, јапанска ТВ драма из 2003.
 -{Stand Up}-, амерички филм из 2007. са Моди Розенфелд
 -{Stand Up}- (филм), британски филм Џозефа Пирса из 2008.
 -{The Stand Up}-, комедија/драма из 2011. коју је режирао Дејвид Векслер

Музика
 -{Stand Up! Records}-, америчка издавачка кућа
 Стендап (бенд), амерички мелодични хардкор бенд који снима за -{CI Records}-

Види још
 -{Stand Up, Stand Up}-, Хансонов ЕП из 2009.
 
 Студап (вишезначна одредница)